Il doppio del torneo di tennis Cyclus Open de Tenis 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan-Pablo Brzezicki e Cristian Villagran che hanno battuto in finale Gianluca Naso e Mirko Pehar 7-63, 6-2.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Brzezicki /  Cristian Villagran (Campioni)
 Franco Ferreiro /  Marcelo Melo (quarti di finale)

Assente
 Diego Junqueira /  Sergio Roitman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cyclus Open de Tenis 2006